Nesolindsaea är ett släkte av ormbunkar. Nesolindsaea ingår i familjen Lindsaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Nesolindsaea